Les  se déroulent au Japon le .

Analyse du scrutin 

Il s'agit d'une victoire attendue de la formation de Shinzo Abe. L'opposition, émiettée, a été prise au dépourvu par un scrutin qui, selon elle, n'avait pas de raison d'être. Elle n'est pas parvenue à entamer la suprématie du PLD, qui domine la vie politique nippone depuis six décennies, à quelques courtes années près. D'après la NHK, le Parti démocrate du Japon (PDJ), deuxième formation du pays, ne recueillerait qu'entre 61 et 87 sièges, ratant la barre des 100 espérées.

Résultats

Notes et références 

Japon
2014
2014 au Japon
Japon